«Прыгну со скалы» — песня российской рок-группы «Король и Шут» из альбомов «Любовь негодяя (1-я версия)», вышедшего в 1996 году и «Акустический альбом», вышедшего в 1999 году. Концертные исполнения песни можно услышать на альбомах «Ели мясо мужики», «Мёртвый анархист», «Концерт в Олимпийском». Песня является одной из самых популярных песен группы. В 2000 году в альбоме «Собрание» эта песня прозвучала с исполнением Горшка.

История 
Песня (как текст, так и музыка) была сочинена Андреем Князевым в 1995 году во время  службы в армии. Впервые работа над песней началась в 1995 году, во время побывок Князя. В 1996 году вошла в альбом Любовь негодяя (1-я версия). В 1999 году вошла в переиздание альбома 1996 года, под названием Акустический альбом.

Иногда на концертах представлялась как "Баллада о бедном гусаре"

На фестивале НАШЕствие 2002 года, во время исполнения данной песни Андрей Князев спас Михаила Горшенева от выстрела пиротехники.

В последние годы существования группы «Король и Шут» Михаил Горшенев отказывался исполнять эту песню на концертах.

Награды 
Песня часто транслировалась по «Нашему радио». По итогам 2000 года она заняла первое место в хит-параде «Чартова дюжина» В 2008 году песня «Прыгну со скалы» стала лучшей песней десятилетия, по версии радиослушателей «НАШЕго Радио», а в 2013 стала девятнадцатой в списке из 500 самых популярных песен радиостанции.

Запись 
 Андрей Князев (Князь) — вокал, гитара, стихи, музыка.
 Михаил Горшенёв (Горшок) — бэк-вокал.
 Александр Балунов (Балу) — бас-гитара, бэк-вокал.
 Александр Щиголев (Поручик) — ударные.
 Яков Цвиркунов — гитара, бэк-вокал.
 Дмитрий Смирнов — клавишные, бас-гитара.
 Григорий «Гриша» Кузьмин — бас-гитара.
 Мария Нефёдова — скрипка.
 Павел Сажинов — клавишные, звукорежиссёр.

Анализ 
Текст песни обыгрывает мотив падения, один из наиболее распространённых в русской рок-поэзии, связанный, в данном случае, с суицидальными настроениями, характерными для подростков, «подростковые суицидальные угрозы миру», и по личному мнению Е. А. Егорова из Самары представляет собой набор графоманских, «попсовых» литературных штампов на тему несчастной любви и самоубийства, который спасают только репутация группы Король и Шут и первые строки «С головы сорвал / Ветер мой колпак», позволяющие причислить песню к «ролевой» лирике.

При этом Александр «Чача» Иванов, лидер группы НАИВ, говоря о причине успеха «Короля и Шута» охарактеризовал данную песню, как выход за границы жанра и назвал её одним из «гимнов поколения».

Чарты

Примечания 

Песни по алфавиту
Панк-рок-песни
Песни на русском языке
Песни группы «Король и Шут»